LAMA est un acronyme :
 LAMA, un sigle en informatique signifiant Linux, Apache, MySQL, ASP 
 Local Automatic Message Accounting (USA)

Voir aussi
 

Acronyme